Обюртен () — французская фамилия. Известные носители:

 Обюртен, Жан Франсис (1866—1930) — французский художник.
 Обюртен, Фредерик (род. 1962) — французский кинорежиссёр, сценарист, композитор.